Prima generazione delle console per videogiochi
 Prima generazione dei Pokémon
 La prima generazione (Blank Generation) – episodio della seconda stagione di Cold Case - Delitti irrisolti